Дже́ффри Ло́тон Ку́ртнолл (; род. 18 августа 1962, Виктория, Британская Колумбия, Канада), известный как Джефф Куртнолл — канадский хоккеист, нападающий. Выступал в НХЛ с 1983 по 2000 годы. Был главным тренером клуба  .

Родился в Виктории, Британская Колумбия, а вырос в , Британская Колумбия. Его брат  — тоже бывший хоккеист, игравший в НХЛ. Сын Джеффа, Джастин, был задрафтован в 2007 году клубом «Тампа Бэй Лайтнинг» под общим 210-м номером.

Биография

Игровая карьера 
Скоростной игрок, Джефф Куртнолл подписал контракт с клубом НХЛ «Бостон Брюинз» 6 июля 1983 года как незадрафтованный свободный агент. Он играл за «Брюинз» с сезона 1983-84 по 8 марта 1988 года, когда вместе с Биллом Рэнфордом был обменян в «Эдмонтон Ойлерз» на Энди Муга. Во время своего короткого пребывания в «Ойлерз» он помог им выиграть Кубок Стэнли в 1988 году. Спустя всего четыре месяца «Эдмонтон» обменял Куртнолла в «Вашингтон Кэпиталс» на его земляка , тоже выросшего в Данкане. После двух сезонов в «Вашингтоне» Куртнолл был обменян в «Сент-Луис Блюз» на  и Питера Зезеля.

Не прошло и целого сезона, как Куртнолл стал частью большой сделки «Сент-Луиса» и «Ванкувер Кэнакс»: Куртнолл вместе с , , Клиффом Роннингом и будущими преимуществами отправлялись в «Ванкувер»;  и  проследовали в обратном направлении. Эта сделка стала серьёзным поворотным моментом для «Кэнакс» — во многом благодаря этим игрокам «Ванкуверу» удалось добраться до финала Кубка Стэнли 1994 года. Куртнолл провел в составе «Ванкувера» ещё один сезон, после чего вернулся в «Сент-Луис» перед началом сезона 1995-96. Своё второе пришествие в «Сент-Луис» Куртнолл ознаменовал почти 80 голами в течение следующих пяти сезонов, но в последних двух сезонах смог принять участие всего в 30 матчах из-за нескольких полученных им сотрясений мозга. Несмотря на это, в сезоне 1997-98 (своем последнем полном) он смог достичь отметки в 1000 матчей в регулярных чемпионатах. После пропуска второй половины сезона 1998-99 из-за сотрясения он смог вернуться в состав в следующем сезоне. Однако, сыграв всего несколько матчей, Куртнолл получил ещё одно сотрясение, последствия которого в итоге вынудили его завершить карьеру игрока в сезоне 1999—2000.

Достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли 1988 года в составе «Эдмонтон Ойлерз».

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Обладатели Кубка Стэнли
Незадрафтованные игроки НХЛ